«Sólo por ti» -o «Solo por ti»- puede referirse a:

Cine 
 «Sólo por ti ("Solo per te")» (1938), película de Carmine Gallone.

Música 
Álbumes
 «Sólo por ti» (1998), álbum de Camela.
Canciones
 «Sólo por ti» (1998), canción de Camela.
 «Sólo por ti» (1998), canción de Camila.
 «Sólo por ti» (n/d), canción de Jowell & Randy.
 «Sólo por ti» (1996), canción de Paulina Rubio.
 «Sólo por ti» (n/d), canción de Rafael Orozco.
 «Sólo por ti» (n/d), canción de Soraya.

Telenovela 
 ''Sólo por ti (telenovela peruana )